Molnár Attila
 Molnár Attila (1897–?) román válogatott magyar labdarúgó
 Molnár Attila (1942) Ybl Miklós-díjas építész
 Molnár Attila (1971) politikus, országgyűlési képviselő (Fidesz)
 Molnár Attila (?) úszó
 Molnár Attila (1974) labdarúgó (ZTE)
 Molnár Attila (?) botanikus, az Epipactis mecsekensis (mecseki nőszőfű) leírója (1996)

hasonló nevűek
 Molnár Attila Dávid (1976–) természetfilm-rendező
 Molnár Attila Károly (1961) vallásszociológus, konzervatív eszmetörténész
 Molnár Attila Károly (1969) andragógus, amatőr fotós